Берх — немецкая фамилия.

 Известные носители 
 Берх, Александр Маврикиевич (1830—1909) — русский инженер-генерал, военный писатель.
 Берх, Амандус Борисович — русский морской офицер, генерал-лейтенант.
 Берх, Иоганн Эдвард (; 1828—1880) — шведский художник-пейзажист.
 Берх, Василий Николаевич (1781—1834) — русский историк флота и морских географических открытий.
 Берх, Карл Рейнхольд (; 1706—1777) — шведский нумизмат; член и председатель (с 1763 года) Академии наук в Стокгольме.
 Берх, Мориц Борисович (1776—1860) — русский адмирал, главный командир Черноморского флота.
 Берх, Пётр Теодор Гельвециус (1795—1873) — голландский поэт. См. также 
 

 Примечания